Jméno Ferdinand může mít více významů:

jména osob
 Ferdinand – křestní jméno germánského původu (zdrobněle či domácky Ferda)
 Ferdinand Peroutka
 Ferdinand Parmský
 Svatý Ferdinand III. Leónský
 Ferdinand Porsche – německý konstruktér dopravních strojů (původem z Vratislavic u Liberce)
 Ferdinand Havlík – český klarinetista a kapelník

příjmení osob
 Rio Ferdinand – britský fotbalista

jméno bylo oblíbené v Habsburském šlechtickém rodu
 Ferdinand I.
 Ferdinand II.
 Ferdinand III.
 Ferdinand IV.
 Ferdinand V. Dobrotivý
 František Ferdinand d'Este

Ostatní 
 
 
 Ferdinand (pivo) – značka českého piva
 Ferdinand (stíhač tanků) – německá zbraň konstruktéra Ferdinanda Porscheho z období 2. světové války
 klaun Ferdinand – česko-německý televizní seriál
 Ferda Mravenec, práce všeho druhu – dětská literární postavička Ondřeje Sekory
 Franz Ferdinand – skotská hudební skupina